Ютараптор (; букв. «хищник из Юты») — род плотоядных ящеротазовых динозавров средних размеров (до 5 м в длину) из семейства дромеозаврид, живших в раннем меловом периоде (барремский век, около 130,0 — 125,0 миллионов лет назад) на территории нынешней Северной Америки. Ископаемые остатки обнаружены в штате Юта (США), откуда и название. Ютарапторы, возможно, были высшими хищниками и охотились на относительно крупных растительноядных динозавров.

История открытия 

Впервые ископаемые остатки ютараптора были обнаружены палеонтологами Джеймсом Киркландом, Робом Гастоном и Доном Бургом в округе Гранд Каунти (формация Сидар-Маунтин; англ. Cedar Mountain) штата Юта. Находке дали имя «ютараптор» в 1991 году. Найденные остатки хранились в музее доисторической жизни при Колледже землеведения в Юте.

В 1993 году знаменитые американские палеонтологи Джон Остром и Крис Мейс официально утвердили название «ютараптор» и описали ископаемый материал, как принадлежащий новому виду динозавров — Utahraptor ostrommaysi.

На данный момент первый и единственный скелет ютараптора смонтирован в музее доисторической жизни в Юте, а его статуя встречает посетителей на входе в музей. В 2013 году статуя была похищена и через несколько дней найдена и возвращена в музей.

Последующие выводы 
В 2001 году Киркланд с соавторами совершил открытие кости, выступающей из 9-тонного окаменелого блока песчаника в восточной части штата Юта. Было установлено, что в нём содержатся кости как минимум семи особей, включая взрослую размером около 4,8 м (16 футов), четырёх неполовозрелых и детёныша длиной около 1 м (3,3 фута). Также были найдены остатки по крайней мере одного возможного растительноядного динозавра.

Киркланд предположил, что стая ютарапторов пыталась откопать падаль или напасть на беспомощную добычу, попавшую в зыбучие пески, но сами погрязли в них в попытке напасть на растительноядное животное. Подобные ловушки для хищников известны и в других местах, таких как Кливленд-Ллойд-Карьер (Юта) и формация Ла Бреа (Калифорния). В настоящее время нет точной уверенности, все ли особи ютараптора погрязли одновременно или были втянуты один за другим. Обнаружение массового захоронения может дополнительно помочь палеонтологам раскрыть аспекты в поведении ютараптора, такие как, возможная охота стаями.

Описание 

Голотип ютараптора, CEU 184v.86, состоит из дистальной кости, также известны элементы потенциально известными из других экземпляров: дистальная кость CEU 184v.294, большеберцовая кость CEU 184v.260 и премаксилла CEU 184v.400. Эти элементы имеют огромные пропорции по сравнению с другими dromaeosaurids, предлагая животное примерно вдвое длиннее Deinonychus или, превосходя его на 100%.  Как и у других дромеозаврид, у ютараптора были большие изогнутые когти на вторых пальцах ног. Вторая дистальная кость не сохранилась и имеет длину 22 см (8,7 дюйма) и, по оценкам, восстановлена ​​до 24 см (9,4 дюйма).

По оценкам, самый большой описанный экземпляр U. ostrommaysi (BYUVP 15465, на который ссылаются Erickson и др. 2009 ) достигал длины до 7 м (23 фута) и весил несколько меньше 500 кг (1100 фунтов), что сопоставимо по массе с белым медведем.  В 2012 году палеонтолог Томас Р. Хольц-младший оценил его вес в диапазоне от 230 до 450 кг (500-1000 фунтов), сравнимый с медведем гризли.  Тем не менее, открытие Киркленда в 2001 году показывает, что вид может быть намного тяжелее, чем предполагалось ранее.  В 2016 году Рубен Молина-Перес и Асьер Ларраменди оценили самый большой образец (BYN 15465) в длину 4,65 м (15,3 фута), высоту 1,5 м (4,9 фута) в бедрах и вес 280 кг (620 фунтов).

Некоторые элементы были ошибочно отнесены к роду; так, слезная кость образца CEU 184v.83 оказалась посторбитальной от анкилозавра рода Gastonia. Бритт и соавторы также предположили, что ранее идентифицированные когти на передних лапах у образцов CEU 184v.294, BYU 9438 и BYU 13068 действительно являются таковыми . Это предложение было подтверждено Senter в 2007 году.

Согласно Kirkland et al. Utahraptor может быть распознан по следующим аутапоморфиям: когти на руке более специализированы как режущие лезвия, чем у других дромеозаврид. Слезная кость имеет четко параллельные мезиальную и наружную стороны, что дает ей удлиненный суб прямоугольный вид сверху. Предчелюстная кость имеет основание носового отверстия, параллельное предчелюстному зубному ряду. В исправленном диагнозе, проведенном Turner et al. в 2012 году Utahraptor отличается от других дромеозаврид: удлиненный носовой отросток предчелюстной кости. Дистальный конец плюсневой кости гладкий, не гинглимоидный. Г-образный четырехугольник без заднего отростка. Хорошо развитая выемка присутствует между малым и большим вертелом. Спинных позвонков не хватает плевроцелов.

Биология 
До открытия ютараптора считалось, что дромеозавриды были мелкими животными, достигавшими не более 2-3 метров в длину. Однако при обнаружении ютараптора выяснилось, что существовали и исключения из этого правила. Его длина была оценена в 7 метров на основе пропорций дейнониха, а масса — не менее чем в 500 кг. В дальнейшем выяснилось, что это было очень массивное и коренастое животное с относительно крупной головой и совершенно другими пропорциями. В действительности ютараптор скорее всего был около 5-7 метров длиной, но весил столько же или даже больше, чем при старой реконструкции

Как и все дромеозавриды, ютараптор имел на втором пальце каждой из задних лап огромный серповидный коготь, который, однако, едва ли служил ему оружием в силу биомеханических ограничений. Филогенетический анализ показал, что скорее всего он был покрыт перьями. Как и для других дромеозавридов, не существует никаких фактических доказательств группового поведения ютарапторов, вопреки популярности этого предположения в СМИ.

Ближайший из известных родственников ютараптора — дромеозавриды дромеозавр (Dromaeosaurus) из верхнего мела Северной Америки и ахиллобатор (Achillobator giganticus) из верхнего мела Монголии.

Кладограмма 2020 года.

Ютараптор в мировой культуре 
 В романе «Краснокожая хищница», написанном палеонтологом Робертом Беккером, рассказывалось о жизни самки ютараптора. Данный роман был положительно оценен основными рецензентами, хотя обновленные научные данные сделали некоторые из представленных фактов сюжетной линии ложными, а палеонтологическое сообщество раскритиковало неточности в летописи окаменелостей. 

 В сериале BBC «Прогулки с динозаврами» была показана охота пары ютарапторов на игуанодона. Однако, непонятно почему, действие происходит в Европе, в то время как ютарапторы обитали в Северной Америке. Также весьма маловероятна групповая охота ютарапторов или иных дромеозаврид.

 Ютараптор появлялся в двух сериях сериала «Затерянные миры: бои динозавров», в одной из серий которого он предстал в битве с панцирным динозавром гастонией.

 В романе Паула Зиндела «Раптор» были описаны эволюционировавшие ютарапторы, имеющие ядовитый коготь и обитающие в системе пещер штата Юта.

 Ютараптор был одним из главных героев веб-комикса «Динозавровые комиксы» (Dinosaur Comics).

 Ютараптор был одним из существ, проникших через временную аномалию из мелового периода в современный Ванкувер в первой серии сериала «Портал юрского периода: Новый мир».
 Ютараптор присутствует в компьютерной игре «ARK: Survival Evolved».
 Диего Брандо из манги «JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run» способен превращаться в ютараптора благодаря его стенду «Scary Monsters».

Примечания

Ссылки 
 Классификация ископаемых The Paleobiology Database на www.paleodb.org
 Ютараптор в сериале «Прогулки с динозаврами»
 Изображения ютараптора

Видео 
 Нападение ютарапторов на игуанодона. BBC

Фоссилии, описанные в 1993 году
Динозавры мелового периода
Дромеозавриды
Динозавры Северной Америки